GTO je zkratka používaná pro různé významy. GTO může znamenat:

GTO tyristor (Gate turn-off thyristor), elektronická součástka
Přechodová dráha ke geostacionární dráze (Geostationary Transfer Orbit)
Homologováno pro Gran Turismo (Gran Turismo Omologato) – Označení super-sportovních automobilů, například:
Ferrari 288 GTO
Pontiac GTO
Mitsubishi Galant GTO

Zkratky